Бетиньш () — латышская фамилия.

Известные носители:
 Бетиньш, Карлис Карлович (1867—1943) — латвийский шахматист и шахматный композитор.
 Бетиньш, Людвигс (1856—1930) — латвийский пианист.
 Бетиньш, Роберт Карлович (1875—1961) — латвийский шахматист.
 Бетиньш, Янис Карлович (1856—1946) — латвийский шахматист и шахматный композитор, брат Карлиса Бетиньша.
 Бетиньш, Янис (1830—1912) — латвийский дирижёр, органист, педагог.
 Бетиньш, Теодор (1859—1936) — фермер.